ISO/IEC 8859-5:1999, Informační technologie – 8bitové jednobytové kódované grafické znakové sady – část 5: latinská abeceda/cyrilice () je pátou částí řady standardů osmibitových znakových kódů ISO/IEC 8859 vycházejících z ASCII, která byla poprvé publikována v roce 1988. Kódování bylo původně navrženo pro bulharštinu, běloruštinu, ruštinu, srbštinu a makedonštinu, avšak nebylo nikdy šířeji využíváno. Chybí v něm ukrajinské písmeno ge, ґ. Proto firma IBM vytvořila kódovou stránku CP1124.

ISO/IEC 8859-5 nedefinuje význam kódů 0-31 a 127-159, ale předpokládá se, že budou doplněny řídicími znaky C0 a C1 (a znakem DEL) definovanými v ISO/IEC 6429. Takto doplněné kódování označuje IANA jako ISO-8859-5, Microsoft jako  (třetími stranami zpravidla označované jako Windows-28595).

Mnohem častěji se používají 8bitová kódování KOI8-R a KOI8-U, CP866, nebo Windows-1251. Na rozdíl od Windows-1252 a ISO 8859-1 nevykazuje Windows-1251 blízkou příbuznost k ISO 8859-5.

Struktura kódové stránky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ISO/IEC 8859-5:1999
 Standard ECMA-113: 8-Bit Single-Byte Coded Graphic Character Sets - Latin/Cyrillic Alphabet 3rd edition (December 1999)
ISO-IR 144 Cyrillic part of the Latin/Cyrillic Alphabet (May 1, 1988, from ISO 8859-5 2nd version)

Kódování znaků
ISO/IEC 8859